Saloum steht für:

 Saloum (Fluss) in Senegal
 Königreich Saloum in Senegal
 Nationalpark Delta du Saloum in Senegal
 Lower Saloum, ein Distrikt in Gambia
 Upper Saloum, ein Distrikt in Gambia
 Saloum (Film), Film von Jean Luc Herbulot (2021) 

Siehe auch:
 Salum